Нащёкино — деревня в Чеховском районе Московской области, в составе муниципального образования сельское поселение Стремиловское (до 28 февраля 2005 года входила в состав Стремиловского сельского округа).

Население

География 
Нащёкино расположено примерно в 9 км на юго-запад от Чехова, на безымянном правом притоке реки Сухая Лопасня (правый приток Лопасни).

Примечания 

Населённые пункты городского округа Чехов